Dyje může být:
 Dyje – řeka v Česku a Rakousku
 Dyje (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Dyje (Znojmo) – předměstská vesnice, součást Znojma